Козули
 Козули — животные семейства оленей, то же что косули.
 Козули — вид пряников.
 Козули — село в Житомирской области на Украине.

См. также 
 Козулино
 Козулин
 Козюля, Иван Корнилович
 Козуля (значения)